A Taça CERS de 2000–01 foi a 21ª edição da Taça CERS organizada pela CERH iniciou-se a 4 de Novembro, e finalizou a 17 de Março  de 2001.

Equipas da Taça CERS de 2000–01
As equipas classificadas são:

Pré-Eliminatória 
A pré-eliminatória foi disputada nos dias 4 e 18 de Novembro.

Fase Final

Ligações Externas
CERH website

Internacional
 Ligações para todos os sítios de hóquei
 Mundook- Sítio com notícias de todo o mundo do hóquei
Hoqueipatins.com - Sítio com todos os resultados de Hóquei em Patins

Hóquei em patins
Taça CERS